Die Volleyball-Saison 2013/14 des Challenge Cups der Männer begann mit der ersten Runde am 19. Oktober 2013.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde 

Entscheidungssatz
 M. Brčko – Kecskemét 15:13

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2013/14
Volleyballsaison 2013/14
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften